Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 28 и 29 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 28 марта в 11:03 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:01, а финал — 29 марта в 19:50.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, баттерфляй, женщины